Vercors – wapienny masyw górski we Francji
 Vercors – francuski pisarz